Алексей Львович Кудрявцев (7 марта 1972, Москва) — российский  песен, , , .

Биография 
Выпускник кафедры аэродинамики Московского авиационного института (1995). С 1991 года актёр театра-студии «Голос», снимался в фильмах «Под Андреевским флагом», «Шоу-бой», «Убийца». С 1995 года — участник творческого объединения «32 августа».

В 2002 году создал музыкальный коллектив «Проект АК», с которым в следующем году стал лауреатом ХХХ Грушинского фестиваля (2003).

Среди прочих наград — приз зрительских симпатий на фестивале «По России с гитарой» в Праге (2010), победа на конкурсе «Песенная вершина» (2012) в Кремле в номинации «Лучшая авторская песня года», победа и приз зрительских симпатий фестиваля «Музыка листопада» (2012) в Тарту (Эстония).

С 2012 года — член Союза писателей России.

В 2013 году выпустил альбом «Струна» с песнями Владимира Высоцкого в своём исполнении.

Дискография 
 «Трижды Три» (1995)
 «Москва» (2000)
 «Первая рота» (2002)
 «Времечко» (2003)
 «УльтиMATUM» (2010)
 «Струна» (2013)
 «Сердце» (2015)

Примечания 

32-е августа
Выпускники Московского авиационного института
Члены Союза писателей России
Лауреаты Грушинского фестиваля